Wiesen est un toponyme et un patronyme assez fréquent en allemand.

Toponyme

Allemagne 
 Wiesen, une commune de Bavière ;
 Nieder-Wiesen, une commune de Rhénanie-Palatinat ;
 Wiesen, une localité ou une section de l’une des communes suivantes :
 en Bavière : Bad Staffelstein, Bayreuth, Bernau am Chiemsee, Fürstenzell, Gangkofen, Geratskirchen, Kiefersfelden, Kirchweidach, Königsdorf, Oy-Mittelberg, Pilsting, Ruhpolding, Seßlach, Siegsdorf, Surberg, Tettenweis, Thurmansbang, Traunreut, Unterwössen ; 
 en Hesse : Hofbieber ;
 en Rhénanie-du-Nord-Westphalie : Hellenthal ;
 en Saxe : Wildenfels ;

Autriche 
 Wiesen, une commune du Burgenland ;
 Wiesen, une  de l’une des communes suivantes de Basse-Autriche : 
 Böheimkirchen, 
 Leitzersdorf, 
 Pinsdorf ;
 Wiesen, une fraction de la commune de Lesachtal, en Carinthie ;

Italie 
 Wiesen en allemand ou Prati en italien, une fraction des communes suivantes dans la province de Bolzano : 
 Monguelfo-Tesido, 
 Val di Vizze ;

Suisse 
 Wiesen, une localité de la commune de Davos, dans le canton des Grisons ;

Patronyme 
 voir : Wiesen sur la Wikipédia en allemand,